Etchebéhère oder Etchebehere ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Etchebehere (1903–1965), argentinischer Kameramann
 Hippolyte Etchebéhère (1900–1936), argentinischer Revolutionär
 Mika Feldman de Etchebéhère (1902–1992), argentinische Anarchistin und Marxistin